Уит:

 Уит — округ в штате Виргиния, США.
 Уит, Кен (род. 1950) — американский сценарист, продюсер и кинорежиссёр.
 Уит, Питер (род. 1951) — английский футболист.
 Уит, Фредерик Метван (1865—1941) — американский железнодорожный инженер
 Классификация Уита — система записи колёсной формулы паровозов

См. также